7/3 kan syfta på:

 7 mars
 3 juli (amerikanskt datumformat)